Le tournoi de tennis de South Orange est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1971 se dispute à South Orange du 23 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Helen Gourlay, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de South Orange
 Saison 1971 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
New Jersey
Tennis aux États-Unis en 1971
Tennis en août 1971